Lowlands bezeichnet

 „Tiefland“ auf Englisch, wie z. B. die Central Lowlands von Schottland
 ein Musikfestival: Lowlands (Festival)
 ein belgischer Vertrieb für Vinyl etc.: Lowlands (Vertrieb)
 ein Ort in Australien: Lowlands (Western Australia)